David Silva può riferirsi a:
David Silva (1917-1976) – attore messicano
David Mendes da Silva (1982–) – allenatore ed ex calciatore olandese
David Silva (1986–) – calciatore spagnolo
David Mendes Silva (1986–) – calciatore capoverdiano